The Australasian Championships 1914 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1914 roku w dniach 23–28 listopada, na kortach Warehouseman's Cricket Ground w Melbourne.

Była to 10-ta edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1914 w tenisie ziemnym